Ундина (від  — «хвиля») у фольклорі народів Європи — дух води, русалка.

Крім того

літературні твори 

 « Ундіна» — повість Фрідріха Фуке, сюжет якої активно розроблявся в пізнішому мистецтві:
 « Ундіна» — опера  Ернста Гофмана на лібрето Фрідріх де Фуке
 « Ундіна» — поема  Василя Жуковського, вільний віршований переклад новели Ф. Фуке
 « Ундіна» — п'єса  Жана Жіроду за мотивами новели Ф. Фуке
 « Ундіна» — частково збережена опера  Петра Чайковського за новелою Ф. Фуке

фільми 

  «Ундіна» — американо-ірландський фільм 2009 року.
  «Ундіна» — російський телесеріал.

інше 
 92 Ундіна — астероїд в Сонячній системі.
  SMS Undine (1902—1915) — корабель німецького флоту.